Duniecki ist der Familienname der folgenden Personen

 Arthur von Duniecki (1881–1954), österreichischer Schauspieler
 Artur Paul Duniecki (* 1939), österreichischer Architekt
 Stanisław Duniecki (1839–1870), polnischer Komponist und Dirigent